Viksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Breda Viksjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (14 ha)
Smala Viksjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (13,9 ha)
Viksjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (1,02 km²)
Viksjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Viksjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (6,69 ha)
Viksjön, Dalsland, sjö i Valbo-Ryr i Munkedals kommun,  (2,75 km²)
Viksjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (80,1 ha)
Viksjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (45,7 ha)
Viksjön (Lohärads socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,18 ha)
Viksjön (Tuna socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (37,3 ha)
Viksjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (14,7 km²)
Viksjön (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (2,73 km²)
Viksjön, Hudiksvall, sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,06 km²)
Viksjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (1,02 km²)
Viksjön (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (9,01 ha)
Viksjön (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (43,6 ha)

Se även
Viksjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn